Night and Day es el título de:

 la novela de Virginia Woolf Night and Day (Noche y día en español), publicada el 20 de octubre de 1919.
 La canción «Night and Day», escrita por Cole Porter para el musical de 1932 Gay Divorce.
 La película de 1946 Night and Day, que narra la vida de Cole Porter.
 El álbum de Willie Nelson Night and Day, publicado en 1999.